Echinozone är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1897. Echinozone ingår i familjen Munnopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Echinozone